Prophecy – dodatek do gry Magic: The Gathering
 Prophecy – album  Alberta Aylera
 Prophecy – album zespołu Soulfly
 Prophecy Productions – niemiecka wytwórnia płytowa
 Prophecy – polska grupa muzyczna